Колонија ла Магдалена има више значења:

 Колонија ла Магдалена (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Магдалена (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику